Das Challenger Banque Nationale Drummondville 2018 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 18. März 2018 in Drummondville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 84 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 68 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 78 kB)

2018
ATP Challenger Tour 2018